Salonen je finské příjmení. Je odvozeno do výrazu „salo“ (prales).

 Esa-Pekka Salonen (* 1958), finský dirigent
 Juha Salonen (* 1961), finský judista
 Neil Albert Salonen (* 1946), americký politolog
 Reima Salonen (* 1955), finský atlet
 Timo Salonen (* 1951), finský automobilový závodník
 Toivo Salonen (1933–2019), finský rychlobruslař

Související články 
 Salo (rozcestník)

Finská příjmení